Lafontaine se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 J. Donald Lafontaine
 René-Marie Lafontaine